Trípoli (Líban)
 Trípoli (Líbia)